Бениамино Вергани (, 2 июня 1863, Монтебеллуна — 15 июля 1927) — итальянский шахматист, мастер. Серебряный призёр неофициальных чемпионатов Италии 1892 и 1900 гг.

Второй итальянский шахматист (после С. Дюбуа), который участвовал в крупном международном турнире (Гастингс, 1895 г.). Наиболее известен как раз благодаря участию в этом турнире. Занял последнее место с результатом 3 из 21, однако смог победить в личных встречах участника матча на первенство мира И. Гунсберга и восходящую звезду К. Шлехтера. Также сыграл вничью с сильными мастерами А. Альбином и Г. Марко.

Родился в семье, происходившей из Кремоны.

Занимался бизнесом.

В шахматы научился играть в возрасте 20 лет. Участвовал в местных соревнованиях. Играл по переписке. Также занимался шахматной композицией. Участвовал в 5-м конкурсе журнала «Nuova Rivista degli Scacchi».

Сильно играл, не глядя на доску. В 1891 году в «Caffè Roma» в Тревизо дал сеанс одновременной игры вслепую на 8 досках, в котором выиграл все партии.

С 1890 по 1897 гг. редактировал шахматный отдел в миланской газете «Lo Sport illustrato».

После смерти Вергани в его родном городе Монтебеллуна был организован шахматный клуб. Сейчас при этом клубе существует одна из ведущих молодежных команд Италии.

Спортивные результаты

Литература 
 Adriano Chicco e Giorgio Porreca, Dizionario enciclopedico degli scacchi, ed. Mursia, 1971.
 Adriano Chicco e Antonio Rosino, Storia degli scacchi in Italia, ed. Marsilio, 1990.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Италии
Шахматисты XIX века
Родившиеся в Монтебеллуне